Стаськово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Стаськово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Стаськово — деревня в Полоцком районе Витебской области.